Een algemeen begrip, met de betekenis roem, lof en trots, vaak gebruikt in verband met een overwinning op een tegenstander. 
Een begrip uit de theologie als aanduiding van de heerlijkheid die aan God eigen is.
Een optisch fenomeen verwant aan een regenboog : zie glorie (optisch fenomeen).
Een Italiaans dorpje in de gemeente Bagnacavallo: zie Glorie (plaats).